Літоре́я (очевидно, від ) — тайнопис, що вживався в давньоруській і болгарській літературі. Відома літорея двох видів: проста й мудра.

Проста літорея 

Проста літорея (також відома як «тарабарська грамота») виконувалась таким чином. Писали приголосні в два ряди, цей запис і слугував ключем шифру:
                        

При шифруванні уживали верхні літери замість нижніх і навпаки, причому голосні писали без змін (наприклад, слово «Вікіпедія» може бути записане як «Шитінеція», «Шітінеція» або «Шитинеція»).

Мудра літорея 

Менш відома мудра літорея, суть якої полягає у заміні літер церковнослов'янської абетки вертикальними рядами крапок, рисок і кружків. Число знаків для кожної літери збігалось з її числовим значенням у старослов'янській цифірі; літери, що означали одиниці, означали рядом крапок, літери для десятків — рисками, а літери для сотень — кружками. Значення рядів знаків дані в таблицях.

«Порожні» літери, тобто знаки кирилиці, що не мали відповідників у грецькій (Б, Ж, Ъ, Ь, Ѣ, Ы, Ю, Ѧ) залишались без змін. Наприклад, слово «Вікіпедія» (википедіѧ) матиме :

У культурі 
 У повісті А. Н. Рибакова «Кортик» напис, що вказував на місцезнаходження тайника з документами, виявився «мудрою» літореєю. Шифр був додатково ускладнений тим, що знаки були викарбувані на двох окремих елементах (платівці з руків'я кортика і його піхвах), тому для прочитання тайнопису було потрібно їх з'єднати між собою.

Див. також 
 Давньоруські тайнописи

Примітки

Джерела 
 
 А. Н. Рибаков. Кортик К.: «Молодь», 1956 (пер. з рос.)
Шифри